Osoby o tym nazwisku:
 Abramo Albini – włoski wioślarz, olimpijczyk
 Franco Albini – włoski architekt i projektant
 Steve Albini – amerykański muzyk, dziennikarz muzyczny, inżynier dźwięku